Das griechische Heer (griechisch: Ελληνικός Στρατός Ellinikos Stratos) ist die größte Teilstreitkraft der griechischen Streitkräfte.

Geschichte 

Die königliche griechische Armee gibt es seit den Unabhängigkeitskriegen gegen das Osmanische Reich im Jahr 1821. Die erste militärische Akademie wurde 1828 in Nafplion durch Ioannis Kapodistrias gegründet und trägt seitdem den Namen „Evelpidon Militärakademie“. An folgenden Kriegen war das Griechische Heer beteiligt:

 Griechische Revolution (1821–1829)
 Türkisch-Griechischer Krieg (1897)
 Erster Balkankrieg (1912–1913)
 Zweiter Balkankrieg (1913)
 Erster Weltkrieg (1917–1918)
 Russischer Bürgerkrieg (1919) und die Alliierte Intervention
 Griechisch-Türkischer Krieg (1919–1922)
 Zweiter Weltkrieg (1940–1944)
 Koreakrieg (1950–1953)
 Griechischer Bürgerkrieg (1946–1949)
 Türkische Invasion im Zypernkonflikt (1974)
 Zweiter Golfkrieg (1990–1991)
 Krieg in Afghanistan 2003

Organisationsstruktur 
Die dienstliche Führung des Griechischen Heeres obliegt dem Generalstabschef des Heeres. Zum Aufgabenspektrum treten neben dem grundsätzlichen Auftrag der Landesverteidigung zunehmend internationale Kriseninterventions- und Stabilisierungsoperationen. Heerestruppen sind dazu im Rahmen multinationaler Einsätze wie KFOR, SFOR und ISAF auch in Ländern außerhalb Griechenlands disloziert. Im Rahmen von NATO und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU sind Truppen des Heeres in multinationale Stäbe und Verbände integriert.

Ausrüstung 
Ziel des Heeres ist es, nur etwa 1250 Kampfpanzer und ca. 250 Unterstützungspanzer zu unterhalten. Dabei wird eine Vereinheitlichung und Konzentration auf die Kampfpanzer des Typs Leopard und auf die gepanzerten Mannschaftstransporter des Typs M113 angestrebt. Strittig war in der jüngsten Vergangenheit die eventuelle Beschaffung eines Boden-Boden-Raketensystems wie das russische Iskander-E mit einer Reichweite von bis zu 280 Kilometern.

Fahrzeuge

Artillerie 

Des Weiteren verfügt das Heer über 2.320 Mörser des Kalibers 81 mm und 107 mm.

Panzer- und Flugabwehrwaffen

Heeresflieger 

Die griechischen Heeresflieger verfügen über folgende Luftfahrzeuge (Stand Ende 2021):

Kommandostruktur des Heeres 
 Generalstab der nationalen Verteidigung (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.)) (Athen)
 Generalstab des Heeres (Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)) (Athen)
 Chef des Generalstabes des Heeres (Αρχηγός ΓΕΣ) (Generalleutnant)
 Chefinspekteur des Heeres (Γενικός Επιθεωρητής Στρατού) (Generalleutnant)
 Erster Vize-Chef des Generalstabes des Heeres (A' Υπαρχηγός ΓΕΣ) (Generalleutnant)
 Zweiter Vize-Chef des Generalstabes des Heeres (Β' Υπαρχηγός ΓΕΣ) (Generalleutnant)
 Abteilung I (Α' Κλάδος) (Operationen, Aufklärung, Truppenübungen, Mobilisation und internationale Beziehungen)
 Abteilung II (Β' Κλάδος) (Personal)
 Abteilung III (Γ' Κλάδος) (Logistik)
 Abteilung IV (Δ' Κλάδος) (Organisation, Doktrin, Ausbildung und Planung)
 Inspektionen der Truppengattungen (Διευθύνσεις Όπλων/ Διευθύνσεις Σωμάτων)
 Historische Inspektion des Heeres (Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ))
 Rechtsberatungsbüro (Γραφείο Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου (ΓΣΝΣ))

Heeresverbände 
Struktur:
 Generalstab des Heeres (Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)) im Hauptquartier in Athen
 Bataillon des Generalstabes des Heeres (Τάγμα ΓΕΣ (Τ/ΓΕΣ))
 Gardebattalion des Präsidenten (Τάγμα Προεδρικής Φρουράς)
 487. Fernmeldebataillon (487ο Τάγμα Διαβιβάσεων (487 ΤΔΒ))
 Sprengstoffentsorgungsbataillon (Τάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ))
 1. Infanteriedivision (1η Μεραρχία Πεζικού (1η ΜΠ)) (spezielle Eingreifdivision des Heeres – Spezialkräfte und Heeresflieger) (Veria)
 Stabskompanie (Λόχο Στρατηγείου του 1η ΜΠ (ΛΣΤ/1η ΜΠ)) (Veria)
 1. Fernmeldebataillon (1ο Τάγμα Διαβιβάσεων (1ο ΤΔΒ))
 1. Stosstruppen-Fallschirmjägerbrigade (1η Ταξιαρχία Kαταδρομών-Αλεξιπτωτιστών (1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ)) (Rendina)
 32. Marineinfanteriebrigade "Moravas" (32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών Mοράβας (32η ΤΑΞ ΠΝ)) (Volos)
 71. Luftbewegliche Brigade "Pontos" (71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία «Πόντος» (71 A/M ΤΑΞ)) (Nea Santa)
 13. Spezialoperationen-Kommando "Heilige Schar" (13η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ» (13η ΔΕΕ)) (Athen)
 1. Heeresfliegerbrigade (1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ)) (Stefanovikio)
 1. Armee (1η Στρατιά) (Larisa)
 Stabskompanie (950 Λόχο Στρατονομίας (950 ΛΣΝ)/ Ι Στρατιά) (Larisa)
 485. Fernmeldebataillon (485ο Τάγμα Διαβιβάσεων (485o TΔΒ)) (Larisa)
 882. Transportversorgungsbataillon (882ο Τάγμα Εφοδιασμού Μεταφορών (882 ΤΕΜ))
 2. Mechanisierte Infanteriedivision (2η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (II Μ/Κ ΜΠ)) (konventionelle Eingreifdivision des Heeres) (Edessa)
 Stabskompanie (Λόχος Στρατηγείου 2ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΛΣ/ΙΙ Μ/Κ ΜΠ)) (Edessa)
 2. Fernmeldebataillon (2ο Τάγμα Διαβιβάσεων (2ο ΤΔΒ))
 24. Panzerbrigade (24η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (24η ΤΘΤ)) (Litochoro)
 33. Mechanisierte Infanteriebrigade (33η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (33η M/K ΤΑΞ)) (Polykastro)
 34. Mechanisierte Infanteriebrigade (34η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (34η M/K ΤΑΞ)) (Giannitsa)
 Divisionstruppen
 III. Armeekorps (Γ΄ Σώμα Στρατού) (zugleich auch NATO Rapid Deployable Corps – Greece) (Thessaloniki)
 Stabskompanie (Λόχο Στρατηγείου του Σώματος (ΛΣΤ/Γ΄ ΣΣ)) (Thessaloniki)
 3. Fernmeldebrigade (3η Ταξιαρχία Διαβιβάσεων) (Thessaloniki)
 8. Infanteriebrigade (8η Ταξιαρχία Πεζικού (8η ΤΑΞΠΖ)) (Ioannina)
 9. Infanteriebrigade (9η Ταξιαρχία Πεζικού (9η ΤΑΞΠΖ)) (Kozani)
 10. Infanterieregiment (10ο Σύνταγμα Πεζικού (10ο ΣΠΖ)) (Serres)
 15. Infanterieregiment (15ο Σύνταγμα Πεζικού (15ο ΣΠΖ)) (Kastoria)
 Artilleriekommando des III. Armeekorps (Διοίκηση Πυροβολικού του Γ' Σώματος Στρατού (ΔΠΒ/Γ' ΣΣ))
 Pionierkommando des III. Armeekorps (Διοίκηση Μηχανικού Γ' Σώματος Στρατού (ΔΜΧ/Γ' ΣΣ))
 957. Militärpolizeibataillon (957ο Tαγμα Στρατονομίκού)
 CIMIC-kompanie
 Korpstruppen
 IV. Armeekorps (Δ΄ Σώμα Στρατού) (Xanthi)
 Stabskompanie (Λόχο Στρατηγείου του Σώματος (ΛΣΤ/Δ'ΣΣ)) (Xanthi)
 1. Komplex für Fernmeldewesen, elektronische Kriegsführung, Information und Überwachung (1ο Συγκρότημα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικού Πολέμου Πληροφορικής και Επιτήρησης (1ο ΣΕΗΠΠΕΠ/Δ΄ ΣΣ))
 12. Mechanisierte Infanteriedivision (12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (XII Μ/Κ ΜΠ)) (Alexandroupoli)
 Stabskompanie (Λόχος Στρατηγείου 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΛΣ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ)) (Alexandroupoli)
 7. Mechanisierte Brigade "Sarantaporos" (7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (7η M/K ΤΑΞ «Σαραντάπορος»)) (Soufli)
 31. Mechanisierte Brigade "Kamia" (31η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (31η M/K ΤΑΞ «Κάμια»)) (Feres)
 Taktisches Kommando/ 41. Infanterieregiment (Τακτική Διοίκηση 41ου Συντάγματος Πεζικού (ΤΔ/41ο ΣΠΖ)) (Samothraki)
 Divisionstruppen
 16. Mechanisierte Infanteriedivision (16η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (XVI Μ/Κ ΜΠ)) (Didymoticho)
 Stabskompanie (Λόχος Στρατηγείου 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΛΣ/ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ)) (Didymoticho)
 3. Mechanisierte Brigade "Rimini" (3η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (3η M/K ΤΑΞ «Ρίμινι»)) (Kavyli)
 30. Mechanisierte Brigade "Tomoriza" (30ή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (30ή M/K ΤΑΞ «Τομορίτσα»)) (Lagos)
 Taktisches Kommando/ 21. Infanterieregiment "Drama" (Τακτική Διοίκηση 21ου Συντάγματος Πεζικού (ΤΔ/21ο ΣΠ Δράμα)) (Orestiada)
 Divisionstruppen
 20. Panzerdivision "Makedonia" (20ή Τεθωρακισμένη Μεραρχία (XX ΤΘΜ «Μακεδονία»)) (Kavala)
 Stabskompanie (Λόχος Στρατηγείου 16ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας (ΛΣ/XX ΤΘΜ)) (Kavala)
 21. Panzerbrigade "Kavalleriebrigade Pindos" (21η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (XXI ΤΘΤ «Ταξιαρχία Ιππικού Πίνδος»)) (Komotini)
 23. Panzerbrigade "3. Kavallerieregiment Dorilion" (23η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (XXIII ΤΘΤ «3ο Σύνταγμα Ιππικού Δορύλαιον»)) (Alexandroupoli)
 25. Panzerbrigade "2. Kavallerieregiment Ephesos" (25η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία(XXV ΤΘΤ «2ο Σύνταγμα Ιππικού Έφεσος»)) (Xanthi)
 Divisionstruppen
 50. Mechanisierte Brigade "Apsos" (50ή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (50ή M/K TAΞ «Άψος»)) (Soufli)
 29. Motorisierte Infanteriebrigade "Pogradec" (29η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (29η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «Πόγραδετς»)) (Komotini)
 1. (Raketenwerfer) Artillerieregiment (1ο Σύνταγμα Πυροβολικού (1ο ΣΠВ)) (Drama)
 971. Militärpolizeibataillon (971ο Τάγμα Στρατονομίας (971 ΤΣΝ))
 100. PsyOps-kompanie (100ο Λόχο Ψυχολογικών Επιχειρήσεων (100 ΛΨΕ))
 Artilleriekommando des IV. Armeekorps (Διοίκηση Πυροβολικού του Δ' Σώματος Στρατού (ΔΠΒ/Δ' ΣΣ))
 Pionierkommando des IV. Armeekorps (Διοίκηση Μηχανικού Δ' Σώματος Στρατού (ΔΜΧ/Δ' ΣΣ))
 Korpstruppen
 Artilleriekommando der 1. Armee (Διοίκηση Πυροβολικού της 1ης Στρατιάς (ΔΠΒ/Ι Στρατιά))
 180. Flugabwehrraketen-Bataillon (180η Μοίρα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (180η ΜΚ/Β HAWK)) (Kavala)
 181. Flugabwehrraketen-Bataillon (181η Μοίρα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (181η ΜΚ/Β HAWK)) (Thessaloniki)
 182. Flugabwehrraketen-Bataillon (182η Μοίρα Κατευθυνόμενων Βλημάτων TOR-M1 (182η ΜΚ/Β TOR M1)) (Komotini)
 Pionierkommando der 1. Armee (Διοίκηση Μηχανικού της 1ης Στρατιάς (ΔΜΧ//Ι Στρατιά))
 728. Pionierbataillon (728 Τάγμα Μηχανικού (728 ΤΜΧ))
 730. Pontoonpionierbataillon (730ο Τάγμα Μηχανικού Γ/Φ (730ο ΤΜΧ-Γ/Φ))
 Heeresoberkommando Mittengriechenland und Inseln (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ)) (Athen)
 Stabskompanie (Λόχο Στρατηγείου (ΛΣΤ/ΑΣΔΕΝ))
 482. Fernmeldebataillon (482ο Τάγμα Διαβιβάσεων (482 ΤΔΒ))
 2. Regiment für Fernmeldewesen, elektronische Kriegsführung, Information und Überwachung (2ο Σύνταγμα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικού Πολέμου και Επιτήρησης (2ο ΣΕΗΠΠΕΠ)) (Athen)
 471. Bataillon für elektronische Kampfführung (471ο Τάγμα Ηλεκτρονικού Πολέμου (471 ΤΗΠ))
 472. Fernmeldeaufklärungsbataillon (472ο Τάγμα Επικοινωνιών Επιτήρησης (472 ΤΕΕΠ))
 Pionierkommando (Διοίκηση Μηχανικού της Α.Σ.Δ.Ε.Ν. (ΔΜΧ/ΑΣΔΕΝ))
 Truppenübungsplatz Ermoupoli (ΤΕ Ερμούπολης) (Ermoupoli)
 Truppenübungsplatz Naxos (TE Νάξου) (Naxos)
 5. Luftbewegliche Infanteriebrigade "5. Kreta Division" (5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία Πεζικού «V Μεραρχία Κρητών» (5 A/M ΤΑΞ ΠΖ)) (Chania)
 79. Höheres Kommando der Nationalgardebataillonen (79η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79η ΑΔΤΕ)) (Samos)
 80. Höheres Kommando der Nationalgardebataillonen (79η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79η ΑΔΤΕ)) (Kos)
 95. Höheres Kommando der Nationalgardebataillonen (79η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79η ΑΔΤΕ)) (Rhodos)
 96. Höheres Kommando der Nationalgardebataillonen (79η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79η ΑΔΤΕ)) (Chios)
 98. Höheres Kommando der Nationalgardebataillonen (79η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79η ΑΔΤΕ)) (Lesbos)
 88. Militärkommando (88η Στρατιωτική Διοίκηση (88 ΣΔΙ)) (Lemnos)
 Heeresoberkommando Unterstützung (Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ)), με έδρα την (Athen)
 Stabskompanie (Λόχο Στρατηγείου (ΛΣΤ/ΑΣΔΥΣ))
 466. Fernmeldebataillon (466ο Τάγμα Διαβιβάσεων (466 ΤΔΒ))
 91. Militärpolizeibataillon (951ο Τάγμα Στρατονομίας (951 ΤΣΝ))
 791. Versorgungsbataillon (791ο Τάγμα Εφοδιασμού (791 ΤΕΦ))
 865. Luftfahrt Versorgungsbataillon (865ο Τάγμα Εναέριου Εφοδιασμού (865 ΤΕΝΕΦ))
 784. Transportbataillon (784ο Τάγμα Μεταφορών (784 ΤΜΕ))
 725. Pionierbataillon (725ο Τάγμα Μηχανικού (725 ΤΜΧ))
 745. Pionierbasis (745η Βάση Μηχανικού (745 ΒΜΧ))
 747 spezielles Pionierbataillon (747ο Ειδικό Τάγμα Μηχανικού (747 ΕΤΜΧ))
 Ausbildungszentrum der Panzertruppen (Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ))
 Ausbildungszentrum der Artillerie (Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ))
 Ausbildungszentrum der Spezialeinheiten (Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ))
 Unterstützungsbasiskommando (Διοίκηση Υποστήριξης Βάσης (ΔΥΒ)) (Athen)
 Unterstützungsdivision (Μεραρχία Υποστήριξης (ΜΕΡΥΠ)) (Thessaloniki)
 Stabskompanie (Λόχο Στρατηγείου (ΛΣΤ/ΜΕΡΥΠ))
 486. Fernmeldebataillon (486ο Τάγμα Διαβιβάσεων (486 ΤΔΒ))
 1. Unterstützungsbrigade (1η Ταξιαρχία Υποστήριξης (1η ΤΑΞΥΠ)) Volos
 Stabskompanie (Λόχο Στρατηγείου (ΛΣΤ/1 ΤΑΞΥΠ))
 746. vorgeschobenes Pionierbasis (746η Προκεχωρημένη Βάση Μηχανικού (746 ΠΒΜΧ))
 2. Unterstützungsbrigade (2η Ταξιαρχία Υποστήριξης (2η ΤΑΞΥΠ)) (Kozani)
 Stabskompanie (Λόχο Στρατηγείου (ΛΣΤ/2 ΤΑΞΥΠ))
 785. Nachschubbataillon (785ο Τάγμα Εφοδιασμού Μεταφορών (785 ΤΕΜ))
 309. regionale technische Werkstatt (309ο Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (309 ΣΠΤΧ))
 315. regionale technische Werkstatt (315ο Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (315 ΣΠΤΧ))
 3. Unterstützungsbrigade (3η Ταξιαρχία Υποστήριξης (3η ΤΑΞΥΠ)) (Thessaloniki)
 Stabskompanie (Λόχο Στρατηγείου (ΛΣΤ/3 ΤΑΞΥΠ))
 Komplex für strategische Transport (Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών (ΣΣΜ)) (Chalkidona)
 781. Transportbataillon (781ο Τάγμα Μεταφορών (781 ΤΜΕ))
 786. Transportbataillon (786ο Τάγμα Μεταφορών (786 ΤΜΕ))
 787. Transportbataillon (787ο Τάγμα Μεταφορών (787 ΤΜΕ))
 782. Schwertransportkompanie (782ο Λόχο Γενικών Μεταφορών (782 ΛΓΜ))
 2. Versorgungsbataillon (2ο Τάγμα Εφοδιασμού (2 ΤΕΦ))
 884. vorgeschobenes Nahrungsmittelversorgungsbasis (884η Προκεχωρημένη Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων (884 ΠΑΒΕΤ))
 4. Unterstützungsbrigade (4η Ταξιαρχία Υποστήριξης (4η ΤΑΞΥΠ)) (Xanthi)
 Stabskompanie (Λόχο Στρατηγείου (ΛΣΤ/4 ΤΑΞΥΠ))
 4. Versorgungsbataillon (4ο Τάγμα Εφοδιασμού (4 ΤΕΦ))(Komotini)
 783. Transportbataillon (783ο Τάγμα Μεταφορών (783 ΤΜΕ)) (Toxotes)
 316. regionale technische Werkstatt (316ο Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (316 ΣΠΤΧ)) (Toxotes)
 651. Munitionslagerbasis (651η Αποθήκη Βάσεως Υλικού Πολέμου (651 ΑΒΥΠ)) (Agio Stefanos)
 1. Munitionslagerbataillon (1ο Τάγμα Υλικού Πολέμου (1 ΤΥΛ))
 2. Munitionslagerbataillon (2ο Τάγμα Υλικού Πολέμου (2 ΤΥΛ))
 3. Munitionslagerbataillon (3ο Τάγμα Υλικού Πολέμου (3 ΤΥΛ))
 4. Munitionslagerbataillon (4ο Τάγμα Υλικού Πολέμου (4 ΤΥΛ))
 Kommando der Militärfabriken (Διοίκηση Στρατιωτικών Εργοστασίων (ΔΙΣΕ)) (Athen)
 301. Industriebasis (301ο Εργοστάσιο Βάσης (301 ΕΒ)) (Agios Anargiros)
 303. vorgeschobene Industriebasis (303ο Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (303 ΠΕΒ)) (Larisa)
 304. vorgeschobene Industriebasis (304ο Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (304 ΠΕΒ)) (Velestino)
 308. vorgeschobene Industriebasis (308ο Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (308 ΠΕΒ)) (Thessaloniki)
 306. technische Industriellbasis (306ο Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού (306 ΕΤΒ)) (Acharnes)
 307. technische Luftfahrzeugmaterielle Unterstützungsgruppe (307ο Τεχνικό Συγκρότημα Υποστήριξης Αεροπορικού Υλικού (307 ΤΣΥΑΥ)) (Stefanovikeio)
 691. biomechanische Industriebasis (691ο Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης (691 ΒΕΒ)) (Avlona Attikis)
 700. Heeresfabrik (700ο Στρατιωτικό Εργοστάσιο (700 ΣΕ)) (Piräus)
 4. Infanteriedivision (4η Μεραρχία Πεζικού) (Ausbildungsdivision) (Tripoli)
 Stabskompanie (Λόχο Στρατηγείου (ΛΣΤ/4 ΜΠ)) (Tripoli)
 2/39. Regiment Evzone (2/39 Σύνταγμα Ευζώνων) (Mesolongi)
 11. Infanterieregiment namens Theodoros Kolokotronis (11ο Σύνταγμα Πεζικού, (Στγου Θεόδ. Κολοκοτρώνη)) (Tripoli)
 Fernmeldeausbildungszentrum (Κέντρο Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων (ΚΕΔΒ)) (Kalamata)
 Pionierausbildungszentrum (Κέντρο Εκπαίδευσης μηχανικού (ΚΕΜΧ)) (Nafplio)
 Nachschub- und Transportausbildungszentrum (Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού, Μεταφορών (ΚΕΕΜ)) (Sparta)
 technisches Ausbildungszentrum (Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ)) (Patras)
 Schule für Informatikspezialisten (Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΤΗΛ)) (Pyrgos)
 Pionierschule (Σχολή Μηχανικού (ΣΜΧ)) (Loutraki)
 Militärkrankenhäuser (Στρατιωτικά Νοσοκομεία)
 401. Hauptmilitärkrankenhaus Athen (401ο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ))
 404. Hauptmilitärkrankenhaus Larisa (404ο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας (404 ΓΣΝΛ))
 411. Hauptmilitärkrankenhaus Tripoli (411ο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τρίπολης (411 ΓΣΝΤ))
 424. Hauptmilitärkrankenhaus (424ο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (424 ΓΣΝ))
 414. Militärkrankenhaus für spezifische Krankheiten (414ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (414 ΣΝΕΝ))
 417. Pflegeinstitut für Militärpersonal (417ο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ))
 Kommando und Inspektion für Ausbildung und Doktrin (Διοίκηση Δόγματος Εκπαίδευσης και Επιθεώρησης (ΔΙΔΟΕ)) (Athen)

Aufgelöste Großverbände:
 1. Armeekorps (A' Σώμα Στρατού (A' ΣΣ)) (Heeresgrossverband im Nordwestlichen Griechenland entgegen Albanien und Mazedonien unter 1. Armee) (Kozani)
 2. Armeekorps (Β' Σώμα Στρατού (Β' ΣΣ)) (Eingreifkräfte der drei Teilstreitkräfte unter Generalstab der Nationalen Verteidigung) (Veria)

Weblinks 
 Hellenic Ministry of Defense – Official Site (engl.)
 Hellenic National Defense General Staff – Official Site (engl.)
 Hellenic Army General Staff – Official Site (engl.)

Einzelnachweise 

Heer
Griechenland